Пеарсон има више значења:

 Пеарсон
 Пеарсон (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пеарсон (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику